Fünf Schiffe der United States Navy wurden USS Kearsarge genannt. Namensgeber des ersten war der Berg Mount Kearsarge (Merrimack County, New Hampshire), die weiteren Schiffe wurden zu Ehren des ersten benannt.

 Kearsarge (Schiff, 1862), eine Sloop
 USS Kearsarge (BB-5), Schlachtschiff 1898–1955
 USS Kearsarge (CV-12), Flugzeugträger, als USS Hornet in Dienst gestellt
 USS Kearsarge (CV-33), Flugzeugträger der Essex-Klasse 1945–1974
 USS Kearsarge (LHD-3), amphibisches Angriffsschiff, seit 1993

Kearsarge